Henri Poincaré – matematico e fisico teorico francese
 Henri Poincaré – nave per misurazioni della marina francese
 Henri Poincaré – sommergibile della Marine nationale francese